Mathiesen ist der Familienname folgender Personen:

 Árni M. Mathiesen (* 1958), isländischer Politiker
 Brian Vad Mathiesen (* 1978), dänischer Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer
 Charles Mathiesen (1911–1994), norwegischer Eisschnellläufer
 Hein-Arne Mathiesen (* 1971), norwegischer Skispringer
 Johannes Mathiesen (* 1881), grönländischer Landesrat
 Lone Mathiesen (* 1972), dänische Handballspielerin und -trainerin
 Lorentz Frederik Mathiesen (1832–1920), dänischer Kaufmann und Inspektor von Grönland
 Matthías Mathiesen (1931–2011), isländischer Politiker
 Mattis Mathiesen (1924–2010), norwegischer Fotograf und Kameramann
 Otto Mathiesen (1870–1935), dänischer Handelsverwalter
 Pål Mathiesen (* 1977), norwegischer Sänger
 Per Mathiesen (1885–1961), norwegischer Turner
 Pernille Mathiesen (* 1997), dänische Radrennfahrerin
 Sigurd Mathiesen (1871–1958), norwegischer Schriftsteller
 Thomas Mathiesen (1933–2021), norwegischer Rechtssoziologe
 Wilhelm Mathiesen (1859–1936), deutscher Pionier der Kohlenbogenlampe

Siehe auch:
 Matthias, Mathies, Matthiesen, Matthiessen, Mathijsen, Mathisen, Matthison